Allemont peut faire référence à :
 Allemont, l'orthographe utilisée par la mairie d’Allemond dans l'Isère, en France ;
 Allemont, une ancienne commune de Moselle, en France, aujourd’hui rattachée à Saint-Jure ;
 Monêtier-Allemont, une commune des Hautes-Alpes, en France.

Voir aussi 
 Allamont, une commune de Meurthe-et-Moselle